Sattler kan som auktorsförkortning betyda:

 Klaus S.O. Sattler
 J. Sattler

Robotskapade auktorsförkortningar